

События 
 26 июля — решающая победа болгар над византийцами в битве при Вырбишском проходе. Смерть императора Византии Никифора I.
 Баварский Хронограф. Первое упоминание о Руси.
 Римский император Карл Великий послал четыре армии на Эльбу, на Дунай, на Эрбо и в Бретань.
 Заключён Хайлигенский мирный договор между Франкским королевством и Данией. Франки начали отстраивать Гамбург, уничтожен прошлого года велетами.
 Викинги напали на побережье Ирландии.
 Северный морской флот, построенный в Генте, базируется в Булони. Новый капитулярий о морской службе.
 Вторжение Никифора I в Болгарию. Сожжение столицы Плиски. Войско ромеев заперто в Вырбишской теснине. Ночью болгары сделали набег на лагерь. Убиты император Никифор, его сын, вельможи и многие военачальники. Ставракий был ранен, но добрался до Адрианополя, где был провозглашён императором. Череп Никифора Крум велел отделать золотом и превратил в чашу.
 С июля по октябрь правление императора Византии Ставракия, сына Никифора.
 Заговор против Ставракия.
 Легионы провозгласили императором куропалата Михаила Рангаве. Сенат и патриарх поддержали Михаила. Ставракий постригся в монахи.
 По 813 год правление императора Византии Михаила I Рангаве. Женат на Прокопии, дочери Никифора Геника.
 Большую власть при Михаиле захватил военачальник Феоктист. Михаил вернул Льва в столицу, сделал патрикием и стратигом Анатолии.

Скончались 
 Саканоуэ но Тамурамаро (坂上田村麻呂 758—17 июня 811) — японский полководец эпохи Хэйан.
 Карл Младший — король франков в 800—811 годах.

См. также